UK Championship 1999 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 13–28 listopada 1999 w Bournemouth International Centre w Bournemouth.

W turnieju zwyciężył Walijczyk Mark Williams, który w finale pokonał swojego rodaka Matthew Stevensa 10–8.

Wyniki 
Źródła:

Runda 1 
Do 9 frame’ów
 John Higgins   9–3   David McLellan 

 Chris Small   9–3   Jonathan Birch 

 Steve Davis   9–6   Paul Sweeny 

 Jamie Burnett   9–7   Ian Brumby 

 Lee Walker   9–8   Fergal O’Brien 

 Jimmy Michie   9–8   Andy Hicks 

 Michael Holt   9–8   Alan McManus 

 Tony Drago   9–6   Gary Ponting 

 John Parrott   9–7   Joe Johnson 

 Joe Swail  9–4   Mark Fenton 

 Matthew Stevens   9–8   Joe Perry 

 Nigel Bond   9–5   Alfie Burden 

 Anthony Hamilton   9–7   David Roe 

 Marco Fu   9–3  Billy Snaddon 

 Ronnie O’Sullivan   9–3   Steve James 

 Wayne Brown   9–6   James Wattana 

 Mark Williams   9–0   Mark Selby 

 Michael Judge   w/o   Quinten Hann 

 Jimmy White   9–6   Paul Davies 

 Terry Murphy   9–6   Robert Milkins 

 Shokat Ali   9–4   Peter Ebdon 

 Darren Morgan   9–8   David Gray 

 Stephen Lee   9–4   Patrick Wallace 

 Drew Henry   9–4   Dominic Dale 

 Ken Doherty   9–2   Mark Gray 

 Graeme Dott   9–2   Anthony Davies 

 Paul Hunter   9–6   Phaitoon Phonbun 

 Dave Harold   9–3   Mick Price 

 Mark King   9–2   Stephen Maguire 

 Paul Wykes   9–3  Gary Wilkinson 

 Stephen Hendry   9–8   Jason Ferguson 

 Stuart Pettman   9–7   Brian Morgan

Runda 2 
Do 9 frame’ów

 John Higgins   9–5   Chris Small 

 Steve Davis   9–5   Jamie Burnett 

 Lee Walker   9–5   Jimmy Michie 

 Michael Holt   9–1  Tony Drago 

 Joe Swail  9–5   John Parrott 

 Matthew Stevens   9–2   Nigel Bond 

 Anthony Hamilton   9–5   Marco Fu 

 Ronnie O’Sullivan   9–2  Wayne Brown 

 Mark Williams   9–4  Michael Judge 

 Jimmy White   9–5   Terry Murphy 

 Darren Morgan   9–5   Shokat Ali 

 Drew Henry   9–8   Stephen Lee 

 Ken Doherty   9–4   Graeme Dott 

 Dave Harold   9–5   Paul Hunter 

 Paul Wykes   9–7   Mark King 

 Stephen Hendry   9–6   Stuart Pettman

Drabinka turniejowa

Przypisy 

UK Championship
1999 w sporcie
1999 w Anglii
Bournemouth